Cucujomyces — рід грибів родини Laboulbeniaceae. Назва вперше опублікована 1917 року.

Класифікація 
До роду Cucujomyces відносять 20 видів:

Примітки

Джерела 
 Spegazzini, C. 1917. Revisión de las Laboulbeniales Argentinas. Anales del Museo Nacional de Historia Natural Buenos Aires. 29:445-688 — P.506

Роди грибів